Taljanova buža je naziv za starorimski vodovod isklesan u stijeni.

Nalazi se u Novalji.

Ličko-senjska županija
Pag
Novalja
Rimski arheološki lokaliteti u Hrvatskoj